Gaetano Ferri – pittore e architetto italiano (1822-1896)
Gaetano Ferri – pittore italiano (1797-1836)
Gaetano Ferri – baritono italiano (1818-1881)